Батта — фамилия. Известные носители:

 Батта, Андраш (род. 1953) — венгерский музыковед.
 Батта, Марк (род. 1953) — футбольный арбитр из Франции.
 Батта, Пьер (1793—1876) — бельгийский виолончелист.
 Батта, Александр (1816—1902) — его сын, бельгийский виолончелист.

См. также 
 Бата
 Батт